Санто Томас Окотепек има више значења:

 Општина Санто Томас Окотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас Окотепек (Санто Томас Окотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику